Ostrówek-Kolonia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Ostrówek-Kolonia, un village du powiat de Łęczna
 Ostrówek-Kolonia, un village du powiat de Lubartów